

Personnalités 

 Alexandre Sanguinetti (1913-1980), homme politique français
 Antoine Sanguinetti (1917-2004), amiral et résistant français
 Bob Sanguinetti (né en 1988), joueur américain de hockey sur glace
 Bruno Sanguinetti (1909-1950), militant communiste et résistant italien
 Davide Sanguinetti (né en 1972), joueur italien de tennis 
 Gianfranco Sanguinetti (né en 1948), révolutionnaire et écrivain italien 
 Guillermo Sanguinetti (né en 1966), joueur uruguayen de football
 Hélène Sanguinetti (née en 1951), poète française
 Julio María Sanguinetti (né en 1936), deux fois président de la République orientale de l'Uruguay
 Mateo Sanguinetti (né en 1992), joueur uruguayen de rugby à XV.

Homonymie de patronyme